Sertania — sertão brasileiro
 Sertão nordestino — zona geográfica da região Nordeste do Brasil
 Sertão (Rio Grande do Sul) — município brasileiro do Rio Grande do Sul
 Sertão (pugilista) — peso-pena brasileiro cujo nome civil é Valdemir dos Santos Pereira